Чичибохоро има више значења:

 Чичибохоро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чичибохоро, Котеко (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику